Бе́жа () — город в Португалии, центр одноимённого округа и муниципалитета, центр исторической провинции Байшу-Алентежу. Численность населения — 28,0 тыс. жителей (город), 35 тыс. жителей (муниципалитет). Город и муниципалитет входит в регион Алентежу и субрегион Байшу-Алентежу.

Расположение 
Город расположен в 135 км юго-восточнее Лиссабона в исторической провинции Байшу-Алентежу.

Расстояние до:
 Лиссабон = 136 км
 Эвора = 61 км
 Фару = 111 км
 Сетубал = 107 км
Муниципалитет граничит:
 на севере — муниципалитеты Куба и Видигейра
 на востоке — муниципалитет Серпа
 на юге — муниципалитеты Мертола и Каштру-Верде
 на западе — муниципалитеты Алжуштрел и Феррейра-ду-Алентежу

Население

История 
Во времена Цезаря носил название Пакс Юлия (). В римское время столица провинции Лузитания. Впоследствии Бежа впала в упадок и вновь стала городом только в 1521 году при Мануэле I.

Районы

Фотогалерея

См. также 
 Бежа (округ)
 Муниципалитеты округа Бежа
 Районы округа Бежа

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт муниципалитета

Муниципалитеты округа Бежа
Города Португалии